Gasthaus Löwen steht für:

 Gasthaus Löwen (Bad Krozingen), denkmalgeschütztes Gasthaus in Bad Krozingen
 Gasthaus Löwen (Hohenems)
 Gasthaus Löwen (Richen), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Eppingen-Richen